Bevern peut faire référence à :
 Bevern, un quartier de la commune allemande d'Essen (Oldenburg), dans l'arrondissement de Cloppenburg, en Basse-Saxe ;
 Bevern, commune allemande de l'arrondissement de Holzminden, en Basse-Saxe ;
 Bevern, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein.